Nils Rosenblad kan syfta på bland andra:

* Nils Rosenblad (1749–1827), svensk general
 Nils Rosenblad (1888–1981), svensk general